Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Win“ beginnt.

Win 



 Win Aung (1944–2009), birmanischer Politiker
 Win Htay Kyaw (* 1994), myanmarischer Fußballspieler
 Win Min Than (* 1932), burmesische Schauspielerin
 Win Myint (* 1951), myanmarischer Politiker
 Win Naing Soe (* 1993), myanmarischer Fußballspieler
 Win Naing Tun (* 2000), myanmarischer Fußballspieler
 Win, Samantha (* 1991), kanadische Kampfsportlerin, Stuntfrau und Schauspielerin
 Win, Shwe Sin (* 1983), myanmarische Gewichtheberin